Matthew Ebden e Ryan Harrison eram os atuais campeões, mas Ebden decidiu não participar. Harrison jogou ao lado de seu irmão, Christian Harrison, mas perderam na primeira rodada para Ivan Dodig e Marcelo Melo. Édouard Roger-Vasselin e Igor Sijsling conquistaram o título, derrotando Colin Fleming e Jonathan Marray na final por 7–6(8–6), 6–3.

Cabeças de chave

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Segunda rodada)
  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)

<ol start="3">
  Colin Fleming /  Jonathan Marray ''(Final)
  Édouard Roger-Vasselin /  Igor Sijsling (Campeões)
</ol>

Chave

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=First Round
| RD2=Quarterfinals
| RD3=Semifinals
| RD4=Final

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= I Dodig    M Melo
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= C Harrison    R Harrison
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=PR
| RD1-team03= J Erlich    A Ram
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Y-h Lu    M Matosevic
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=[4]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05=    I Sijsling
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= K King    J-C Spir
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= D Kudla    M Russell
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= R Berankis    S Giraldo
| RD1-score08-1=<small>w/o
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= J Blake    J Sock
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=
| RD1-team10= M Demoliner    A Sá
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6<sup>4
| RD1-score10-3=[6]

| RD1-seed11=
| RD1-team11= E Donskoy    D Istomin
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6<sup>5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= C Fleming    J Marray
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7<sup>7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= R Ram    K Skupski
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Inglot    F Moser
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= C Guccione    L Hewitt
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=7<sup>7
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S González    S Lipsky
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6<sup>2
| RD1-score16-3=[2]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= I Dodig    M Melo
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[8]
| RD2-seed02=PR
| RD2-team02= J Erlich    A Ram
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03=    I Sijsling
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7<sup>7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= R Berankis    S Giraldo
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6<sup>5
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= J Blake    J Sock
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= C Fleming    J Marray
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= R Ram    K Skupski
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= C Guccione    L Hewitt
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=PR
| RD3-team01= J Erlich    A Ram
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=[7]
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=    I Sijsling
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= C Fleming    J Marray
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7<sup>8
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= C Guccione    L Hewitt
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6<sup>6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

Ligações externas
 Chave de duplas

D